Абалак — топоним:
 Абалак — село в Тобольском районе Тюменской области России;
 Абалак — департамент в регионе Тахуа Нигера.
 Абалак – город в Нигере, в Стране туарегов.